Троп:

 Троп — в художественном произведении слова и выражения, используемые в переносном значении с целью усилить образность языка.
 Троп — литературно-музыкальный жанр в средневековой западной Европе.